Владимир Березин:
 Березин, Владимир Александрович (род. 1957) — российский актёр, журналист, теле- и радиоведущий. 
 Березин, Владимир Ильич (1841—1900) — действительный статский советник, инженер-мостостроитель, учредитель премии Березина.
 Березин, Владимир Петрович (1839—1897) — поэт, беллетрист.
 Березин, Владимир Сергеевич (род. 1966) — русский писатель, эссеист, критик.